Zarbon (ザーボン, Zābon) es un personaje de Dragon Ball Z.

Apariencia 
Zarbon es un guerrero poderoso que valora la belleza y su aspecto por encima de todo. Primero aparece en la saga de Namek, y se muestra como uno de los dos mejores secuaces de Freezer. Poco se sabe sobre el personaje aparte de su orgullo, y su larga historia con Vegeta. Su largo cabello trenzado verde, su diadema y sus pendientes podrían significar que era un príncipe de clase alta. También lleva una capa muy larga, así como calentadores de piernas y brazos. Junto con su elección de ropa, usa la armadura común que la mayoría de los hombres de Freezer tienen, incluyendo las hombreras y un scouter azul. Es muy vanidoso y se considera de alto nivel.

Zarbon tiene la habilidad de transformarse en una bestia reptil. Con fuerza bruta y ferocidad, su segunda forma es horrible a comparación a la primera. Al transformarse, su tamaño aumenta así como su constitución muscular y su piel se cubre con lo que parecen ser escamas, como un reptil. Está claro que esta transformación le parece fea, ya que no sólo ofende a su amor general por la belleza, sino que también le quita su forma atractiva. En esencia, es tanto una belleza como una bestia.

Línea argumental 
En una historia especulativa escrita para la serie Dragon Ball Z Special 1: Bardock- The Father of Goku, que se desarrolla antes de los eventos de la serie Dragon Ball, Zarbon parece haber actuado principalmente como asesor de Freezer. Fue Zarbon quien, según se ha demostrado, aconsejó a Frieza que sería prudente aniquilar a toda la raza saiyajin antes de que representara una amenaza. Se le representa como si estuviera al lado de Freezer, ya que este último mató al rey Vegeta y destruyó el planeta Vegeta.

Zarbon se ve por primera vez en el anime y el manga cuando acompaña a Lord Freezer y Dodoria al Planeta de Namek en busca de las esferas de dragón, que Freezer desea para poder desear la inmortalidad. Zarbon ayuda en la colección de la mayoría de las Dragon Balls, matando despiadadamente a los Namekianos que buscan mantener ocultas las Dragon Balls. Después de Vegeta, y el grupo separado de Gohan, Krillin y Bulma aparecen, hay algunas peleas que dejan a Dodoria muerto. Zarbon es el único secuaz de Freezer que queda, y es enviado a buscar otro pueblo de Nameki, pero en su lugar se encuentra cara a cara con Vegeta. Vegeta lo domina al principio, pero cuando Zarbon se da cuenta de que su vida está amenazada, sorprende a Vegeta transformándose en su forma significativamente más poderosa y fea. Esto le permite vencer fácilmente a Vegeta, a quien deja por muerto.

Después de regresar a Freezer,  Zarbon le explica que derrotó a Vegeta, pero no está seguro si lo ha matado, lo que molesta a Freezer, ya que desconocen si Vegeta atacó una aldea y escondió las esfera del dragón, Appule regresa a la nave y explicó que encontró una aldea namek destruida, y la esfera no estaba,lo que les confirmó que fue Vegeta,y Freezer ordena a Zarbon a volver y recuperar Vegeta porque había escondido una esfera de dragón. Zarbon hace esto, llevando a Vegeta a los médicos de Freezer para el tratamiento de sus heridas. Sin embargo, Vegeta se recupera antes de lo esperado y ataca la nave aparentemente escapando, Zarbon lo busca a los alrededores, pero Vegeta en un engañoso movimiento les grita que aún está dentro de la nave, Daña el motor y lanza las Dragon Balls lejos de la nave y después escapa dejando en ridículo tanto a Zarbon como a Freezer. Un enfurecido Freezer le ordena encontrar al príncipe saiyajin o enfrentarse a la muerte, a lo que un preocupado Zarbon vuelve a salir en busca de Vegeta. En su búsqueda de Vegeta, Zarbon ve a Krillin con una esfera y A Vegeta tras el, y los persigue a ambos hasta llegar a la cueva en donde Krillin y Bulma estaban, Zarbon vuelve a luchar contra Vegeta, Zarbon finalmente se transforma, pero su poder no es suficiente para derrotar a un Vegeta curado, y muere en la batalla.

Apariciones en otros medios 
Zarbon ha aparecido como un personaje jugable en numerosos videojuegos, algunos de los cuales incluyen Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi, Dragon Ball Z: Budokai, y Ultimate Battle 22. En Dragon Ball Z: Super Sonic Warriors 2, es un personaje de apoyo.

No sólo es un personaje jugable en Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 2, sino que tiene su propia historia (un escenario Y si... añadido al juego para mostrar el amor de Zarbon por su propia belleza) en el modo de historia principal del juego titulado "Beautiful Traachery". Al enterarse del poder de las Bolas de Dragón, trama un plan para robarlas y desear la belleza eterna. Este plan gira principalmente en torno a obligar a Krillin a ayudarlo, matando a Dodoria y distrayendo a Frieza con una visita sorpresa de su hermano, Cooler. Incluso puede luchar junto a Goku cuando su plan sale mal. Al final, la batalla entre Freezer y Cooler destruye el planeta, llevándose trágicamente el Zarbon, a pesar de los efectos de su deseo, con él.

En un número de Beckett Anime, una publicación de la revista Beckett, Zarbon fue votado como uno de los cinco mejores secuaces de todo el anime, y fue el único personaje de Dragon Ball Z en la lista.

Referencias 

 Dragon Ball Z manga y anime
 Dragon Ball Z Special 1: Bardock- El Padre de Goku

Personajes de Dragon Ball